Camporella ima više značenja:
 Camporella, Massa-Carrara
 Camporella, Reggio Emilia